Strešica je lahko:

 v slovenščini v slovenščini in nekaterih drugih jezikih znamenje nad nekaterimi črkami, ki označuje šumevce – glej  kljukica;
 diakritično znamenje, ki v slovenščini označuje širok dolgi naglašeni Ê ali Ô;
 Slap Strešica pod Jerebico.